Эплтон, А́пплтон () — английская фамилия.

 Эплтон, Джон (1815—1864) — американский юрист, политик и дипломат.
 Эплтон, Эдуард Виктор (1892—1965) — английский физик.

См. также 
 Эпплтон (значения)

Примечания